Benigni ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Köttner-Benigni (1928–2015), österreichische Schriftstellerin, Publizistin und Naturschützerin
 Léon Benigni (1892–1948), italienischer oder französischer Mode-Graphiker, Maler und Lithograf
 Roberto Benigni (* 1952), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Siegmund Ritter von Benigni in Müldenberg (1855–1922), österreichischer Feldzeugmeister und Truppenführer
 Sisto Benigni (1762–1842), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser, Abt und Generalabt
 Umberto Benigni (1862–1934), italienischer Priester und Kirchenhistoriker
 Walter Benigni (1934–2019), österreichischer Kunst-Fotograf

Benigni bezeichnet:
 (21662) Benigni, einen Asteroiden des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Benini